Prieser ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Prieser (1797–1870), deutscher Richter und Justizminister im Königreich Württemberg
 Uwe Prieser (* 1945), deutscher Sportjournalist und Autor